Mets de Guaynabo – squadra di pallacanestro portoricana
Mets de Guaynabo – squadra di pallavolo femminile portoricana
Mets de Guaynabo – squadra di pallavolo maschile portoricana